Jean Lenoir oder Jean Le Noir ist der Name folgender Personen:

* Jean Le Noir (Maler) († nach 1375), französischer Maler und Illuminator
 Jean Le Noir (Theologe) (1622–1692), französischer Theologe 
 Jean Lenoir (Komponist) (1891–1976), französischer Komponist und Textdichter 
 Jean Lenoir, Pseudonym von Hilde Spiel (1911–1990), österreichische Schriftstellerin und Journalistin
 Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732–1807), französischer Polizeibeamter und Bibliothekar

Siehe auch:
 Étienne Lenoir (Erfinder) (Jean-Joseph Étienne Lenoir; 1822–1900), französischer Erfinder und Geschäftsmann